Föhrner steht für:

 Föhrner (Lana), denkmalgeschütztes Gebäude in Lana, Südtirol
 Föhrner (Bozen), Wohn- und Wirtschaftsgebäude am Guntschnaberg in Gries-Quirein, Bozen, Südtirol

Siehe auch: